

Cinema 
La calda notte dell'ispettore Tibbs (In the Heat of the Night) – film del 1967 diretto da Norman Jewison

Letteratura 
La calda notte dell'ispettore Tibbs o La calda notte di Virgil Tibbs (In the Heat of the Night) – romanzo di John Ball del 1965

Musica 
 In the Heat of the Night – album di Ferrante & Teicher del 1967
In the Heat of the Night – album di Pat Benatar del 1979
In the Heat of the Night – singolo dei Diamond Head del 1982, dall'album Borrowed Time
In the Heat of the Night – album degli Imagination del 1982
In the Heat of the Night – singolo degli Imagination del 1982
 In the Heat of the Night – singolo dei Mama's Boys del 1982
In the Heat of the Night – singolo di Sandra del 1985, dall'album The Long Play
 In the Heat of the Night – traccia dell'album Stampede dei Krokus del 1990
In the Heat of the Night – singolo di Gentleman del 1999
 In the Heat of the Night – singolo dei To/Die/For del 2000
 In the Heat of the Night – traccia dell'album Tomorrow's Blues dei Colosseum del 2003

Televisione 
L'ispettore Tibbs (In the Heat of the Night) – serie televisiva statunitense